Mistrzostwa Świata w Amp Futbolu 2014 – czwarta oficjalna (piętnasta wliczając turnieje nieoficjalne) edycja ampfutbolowych mistrzostw świata, która odbyła się w Meksyku w dniach 30 listopada-8 grudnia 2014. Jego zwycięzcą została po reprezentacja Rosji, która pokonała w finale Angolę 3-1. Trzecie miejsce zdobyła (po raz czwarty z rzędu) Turcja, która w decydującym meczu pokonała Polskę 1-0.

Uczestnicy

Podział na koszyki
W turnieju udział miały wziąć 23 reprezentacje narodowe, które rozlosowano do pięciu grup czterozespołowych oraz jednej grupy trzyzespołowej. W turnieju jednak nie wystąpiły ostatecznie reprezentacje Ghany, Gruzji (nie dotarły) oraz Iranu (wycofała się).

Mecze

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

 Gruzja wycofała się.

Grupa C

Grupa D

Grupa E

 Iran wycofał się.

Grupa F

 Ghana wycofała się.

Klasyfikacja drużyn z 3. miejsc
Uwzględniono wyłącznie spotkania z 1. i 3. drużyną w tabeli.

Copa Culiacán (o miejsca 17-20)

Runda finałowa

1/8 finału

o miejsca 9-16

brak danych o innych spotkaniach

Ćwierćfinały

o miejsca 13-16
brak danych o meczach

o miejsca 9-12

brak danych o innych spotkaniach

o miejsca 5-8
brak danych o spotkaniach

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Uwagi

Przypisy 

Rozgrywki reprezentacyjne w amp futbolu